Il Colline Lucchesi rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato
odore: gradevole caratteristico
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Canaiolo Nero
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ciliegiolo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot